Augusto Guillermo de Brunswick-Luneburgo (Wolfenbüttel, 8 de marzo de 1662 - 23 de marzo de 1731).

Biografía 
Augusto Guillermo era el cuarto hijo (y segundo varón) del duque Antonio Ulrico de Brunswick-Luneburgo (1633-1714) y de su esposa Isabel Juliana de Schleswig-Holstein-Norburg (1633-1704), una princesa de la Casa de Oldemburgo y bisnieta del rey Cristián III de Dinamarca(1503-1559).

En 1676 es declarado heredero tras el deceso de su hermano mayor y en 1714 a la muerte de su padre gobierna sobre Wolfenbüttel, una subdivisión del ducado, pero demostró muy poco interés en la política y dejó que las decisiones más importantes fueran tomadas por sus corruptos ministros.

A pesar de haberse casado en tres ocasiones no dejó descendencia por lo que la sucesión recayó en su muy capaz hermano menor Luis Rodolfo de Brunswick-Lüneburgo (1671-1735).

Matrimonios 
El duque se casó en tres ocasiones:

En 1681 contrajo matrimonio con Cristina Sofia de Brunswick-Luneburgo (1654-1695), hija de su tío Rodolfo Augusto de Brunswick-Luneburgo. No tuvo hijos.

Viudo, en 1695 se casa por segunda vez con Sofía Amalia de Holstein-Gottorp (1670-1710), hija del duque Cristián Alberto de Holstein-Gottorp. No tuvo hijos.

En 1710, nuevamente viudo, contrae terceras nupcias con Isabel Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg (1683-1767), hija del príncipe danés Rodolfo Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg pero tampoco dejó descendencia.

Ancestros

Fuentes 
 Casa de los Welfos

Enlaces externos 

Casa de Hannover
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XVIII
Nacidos en Wolfenbüttel